Dieser Artikel behandelt die griechische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Es war die erste Teilnahme Griechenlands an der Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Qualifikation 
Griechenland qualifizierte sich als Sieger der Europa-Gruppe 5 erstmals für die Endrunde einer Weltmeisterschaft. In der Qualifikation gab es folgende Ergebnisse:

Griechisches Aufgebot

Griechische Spiele

Vorrunde 

|}

In der Gruppe D schlossen Nigeria, Bulgarien und Argentinien in dieser Reihenfolge die Gruppenphase mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage ab und erreichten alle das Achtelfinale. Griechenland als viertes Team trat als wohl schwächste Mannschaft des Turniers nach der Vorrunde die Heimreise an. Die drei führenden Teams lieferten sich untereinander spannende Begegnungen, wobei vor allem Nigeria positiv auffiel und nur eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien hinnehmen musste. Stark waren auch die Bulgaren, die unter der Regie von Stoitschkow, Iwanow und Letschkow die Argentinier mit 2:0 besiegten.

1994
Griechenland